ICC-nek az alábbiakat rövidítik:

Nemzetközi Büntetőbíróság (International Criminal Court)
Nemzetközi Kereskedelmi Kamara (International Chamber of Commerce)
Nemzetközi Krikett-tanács (International Cricket Council)
Intel C++ Compiler